Rekonstruktivní judaismus založil rabi Mordechajem Kaplanem, Američan litevského původu roku 1881. 

Tento typ judaismu, určený pro potřeby amerického života, je úzce spjatý s přírodou a touhou člověka po řádu. Rekonstruktivní hnutí je velmi blízké konzervativnímu judaismu. Jde o nejmenší ze 4 hlavních proudů současného judaismu. Formálně vznikl až roku 1968 po odchodu M. Kaplana z konzervativní synagogy, ačkoliv jeho základy se nacházejí již roku 1920. Hnutí má 60 až 150 tisíc věřících téměř výlučně v USA a má významný vliv na americké židovské společenství.

Rekonstruktivní judaismus považuje Boha za určitou lidskou ideu a judaismus za vyvíjející se civilizaci. Většina rekonstrukcionistů odmítá myšlenku vyvoleného národa, ale také víru v zázraky a nadpřirozené jevy (byť v posledních letech se vracejí informace o některých zázracích do rekonstrukcionistických modliteb). Rekonstrukcionisté oproti reformátorům přísně dodržují židovské právo, dokonce někdy ještě přísněji, než ortodoxní židé, ale v jiných věcech jsou mnohem liberálnější. To se týká hlavně soukromé sféry – akceptují stejně homosexualitu, jako heterosexualitu, a propagují rovnoprávnost žen (konsekrace první rabínky a bat micva). Konverze na rekonstruktivní judaismus je zjednodušená. Nemusí jí předcházet ponoření do mikve a obřízku.

Ještě radikálnější je humanistický judaismus, který odstranil ze svých rituálů slovo Bůh.

Reference

Externí odkazy 
 

Denominace judaismu